Agapitus (griechisch für „Geliebter“) ist der Name von:

 Agapitus von Praeneste (* in Praeneste, dem heutigen Palestrina in Italien; † 18. August 274 (?); Gedenktag katholisch: 18. August), katholischer Heiliger
 Papst Agapitus I. (535–536)
 Papst Agapitus II. (946–955)
 Agapitus von Rom, siehe Felicissimus und Agapitus
 Flavius Agapitus, ein Patricius und Konsul im Jahre 517
 Agapitus, Bischof von Aquileia (ca. 319–332) Liste der Patriarchen von Aquileia
 Agapitus, Bischof von Ravenna zur Zeit der Antike Liste der Erzbischöfe von Ravenna

Siehe auch:
 Agapit